Dugesia bengalensis és una espècie de triclàdide dugèsid que habita l'Índia. La localitat tipus, descoberta l'any 1980, és un gran llac poc profund situat als afores de Santiniketan, Birbhum, Bengala Occidental.

L'espècie va ser descrita a partir d'un espècimen que va formar l'aparell reproductor al laboratori, després de quatre mesos sent alimentat una vegada per setmana i mantingut a 16 °C en un lloc fosc.

El cariotip bàsic de D. bengalensis està constituït per set parells de cromosomes metacèntrics o submetacèntrics i un parell de subtelocèntrics (n = 8; 2n = 16).

Descripció 
D. bengalensis és una espècie petita i pigmentada. Els espècimens sexualment madurs mesuren fins a 10 mm de llarg i 1,5 mm d'amplada. El cap presenta una forma de forma subtriangular amb dues aurícules romes. Al mig del cap presenta dos ulls típics de dugèsid, rodejats per una zona lliure de pigment. La faringe és relativament curta.

Hàbitat 
D. bengalensis es va trobar en una bassa gran situada a uns 60 metres d'altitud. Al llarg de les vores d'aquesta bassa hi havia nombroses plantes i herbes aquàtiques. A l'època seca a l'oest de Bengala rarament es troba l'espècie mentre que després de l'època de pluges i el començament del temps fred hi és present en abundància.

Filogènia 
Basant-se en la morfologia de l'aparell reproductor es considera que D. bengalensis està emparentada amb D. indica, D. tamilensis, D. nannophallus, D. andamanensis, D. burmaensis i D. siamana.

L'espècie D. bengalensis es va incloure en una anàlisi filogenètica molecular juntament amb altres espècies de Dugesia:

Referències 

Bengalensis